Iwanino () ist eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kursk in Russland. Sie gehört zum Rajon Kurtschatow und ist Sitz (und einzige Ortschaft) der Stadtgemeinde (gorodskoye posselenije) Possjolok Iwanino.

Geographie 
Der Ort liegt gut 43 km Luftlinie südwestlich des Oblastverwaltungszentrums Kursk im südwestlichen Teil der Mittelrussischen Platte, 5 km westlich des Rajonverwaltungszentrums Kurtschatow, 53,5 km von der Grenze zwischen Russland und der Ukraine, am Fluss Reut (Nebenfluss des Seim).

Klima 
Das Klima im Ort ist wie im Rest des Rajons kalt und gemäßigt. Es gibt während des Jahres eine erhebliche Niederschlagsmenge. Dfb lautet die Klassifikation des Klimas nach Köppen und Geiger.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Verkehr 
Iwanino liegt, 33 km von der Fernstraße föderaler Bedeutung M2 „Krim“ (Moskau – A142/Trosna – Grenze zur Ukraine), 19 km von der Straße regionaler Bedeutung 38K-004 (Djakonowo – Sudscha – Grenze zur Ukraine), an den Straßen 38K-017 (Kursk – Lgow – Rylsk – Grenze zur Ukraine) und 38K-010 (M2 – Iwanino), 7 km von der Straße interkommunaler Bedeutung 38N-086 (38K-004 – Ljubimowka – Imeni Karla Libknechta) und an der Straße 38N-090 (38N-086 – Kolpakowo – Iwanino) entfernt. Der Bahnhof Lukaschewka (Eisenbahnstrecke Lgow-Kijewskij – Kursk) befindet sich innerhalb der Ortsgrenzen.

Der Ort liegt 131 km vom internationalen Flughafen von Belgorod entfernt.

Einzelnachweise 

Iwanino